(; Apsheronsk, RSFS de Rusia; ) es un exfutbolista de Uzbekistán nacido en Rusia que jugaba en la posición de delantero.

Carrera

Club

Selección nacional
Jugó para  en 28 ocasiones del 2000 al 2012 y anotó 11 goles; participó en la Copa Asiática 2004.

Logros

Club
Shinnik Yaroslavl
 Russian First League (1): 2001

Zimbru
 Moldovan Cup (2): 2003, 2004

Bunyodkor
 Uzbek League (1): 2007

Individual
 Goleador de la Moldovan National Division: 2003–04 (15 goles)

Estadísticas

Goles con selección nacional

Referencias

Enlaces externos

Estadísticas en Sportbox.ru 

delanteros de fútbol
futbolistas de Rusia
futbolistas del Pakhtakor Tashkent
futbolistas del Shinnik Yaroslavl
futbolistas del FC Lada Togliatti
futbolistas del Changchun Yatai
futbolistas del FK Jimki
Futbolistas del Zimbru Chişinău
Futbolistas del FC Ural Sverdlovsk Oblast
futbolistas del FC Zhemchuzhina-Sochi
futbolistas del Fakel Voronezh
futbolistas del FK Buxoro
futbolistas del FC Bunyodkor
futbolistas del FC Zvezda Irkutsk
futbolistas del FC Oriol
futbolistas de la selección de fútbol de Uzbekistán
futbolistas de la Copa Asiática 2004
nacionalizados de Rusia